«Сон в красном тереме» (кит. трад. 紅樓夢, упр. 红楼梦, пиньинь hónglóumèng, палл. хунлоумэн) — наиболее популярный из четырёх классических романов на китайском языке, большей частью написанный в 1760-х годаха Цао Сюэцинем и позднее сюжетно завершённый издателем Гао Э, а также его адаптации в различных жанрах:

Фильмы
 «Сон в красном тереме» (фильм, 1962, Гонконг) — музыкальный фильм 1962 года реж. Юань Цюфэна (Гонконг) с Жень Цзе (озвучена Айви Лин По) и Бетти Ло Ти в главных ролях.
  — музыкальный фильм 1977 года реж. Ли Ханьсяна (Гонконг) с Бриджит Линь и Сильвией Чан в главных ролях.

Телесериалы
  — телесериал 1987 года телекомпании CCTV (КНР) реж. Ван Фулиня.
  — многосерийный телефильм/мини-сериал 19881-1989 годов (КНР) реж. Се Тели и Чжао Юаня.
  — телесериал 1996-1997 года телекомпании CTS (Тайвань).
  — телесериал 2010 года (КНР) реж. Ли Шаохуна.

Другое
  — опера 2016 года на английском языке на музыку и либретто Брайта Шэна.
  — литературная премия Гонконгского баптистского университета.